Медицинская этика (медицинская деонтология) — дисциплина раздела прикладной этики, изучающая медицинскую этику, правила и нормы взаимодействия врача с коллегами и пациентом. Считается, что основные принципы медицинской этики сформулировал Гиппократ (Клятва Гиппократа).

Та часть этики, предметом которой является учение о долге человека перед другим человеком и обществом в целом, в России именуется деонтологией. Медицинской деонтологией называется учение о должном поведении медицинских работников, способствующем созданию наиболее благоприятной обстановки для выздоровления больного. Для замены понятия «врачебная этика», хирург Н. Н. Петров в 1944 году ввёл в русский язык термин «медицинская деонтология» ( — должное, надлежащее;  — учение), распространив её принципы на деятельность медицинских сестёр.

Таким образом, теоретической основой деонтологии является медицинская этика, а деонтология, проявляясь в поступках медицинского персонала, представляет собой практическое применение медико-этических принципов. Предмет исследования деонтологии объёмнее предмета этики, поскольку, наряду с изучением собственно морали, занимается исследованием и регламентацией взаимоотношений врача с обществом (государством), с больными и их родственниками, с другими врачами и медработниками.

Медицинская деонтология включает в себя:
 вопросы соблюдения врачебной тайны;
 меры ответственности за жизнь и здоровье пациентов;
 проблемы взаимоотношений в медицинском сообществе;
 проблемы взаимоотношений врача с пациентами и их родственниками;
 правила относительно интимных связей между врачом и пациентом, разработанные Комитетом по этическим и правовым вопросам при Американской медицинской ассоциации.

Главные вопросы медицинской деонтологии — это эвтаназия, а также неизбежная смерть пациента.

См. также 
 Клятва Гиппократа
 Биоэтика
 Право на охрану здоровья
 Дискриминация лиц, страдающих психическими расстройствами
 Злоупотребления и врачебные ошибки в психиатрии
 Конфликт интересов и клинические исследования в психиатрии
 Использование психиатрии в политических целях

Примечания

Литература 

 

 
Разделы прикладной этики
Кодексы поведения